Поли́на Да́шкова (настоящее имя Татья́на Ви́кторовна Поляче́нко, ) — российская писательница детективного жанра.

Биография 
Дата рождения Полины Дашковой — 14 июля 1960 года. Место рождения — г. Москва

В 1979 году Полина Дашкова поступила в Литературный институт имени А. М. Горького. Во время обучения на 5 курсе была принята на работу литературным консультантом в журнал «Сельская молодёжь».

В 1990-е годы была заведующей отделом литературы и искусства в российско-американском еженедельнике «Русский курьер».

Личная жизнь 
Отчим писательницы, Поляченко Виктор Владимирович (1936—1986) — математик, заведующий лабораторией ВЦ АН СССР.

Мать, Поляченко Татьяна Леонидовна (род. 1939 г.) — телевизионный режиссёр.

Муж, Шишов Алексей Витальевич (1960—2010) — режиссёр-документалист.

Дочь Анна (род. 1986 г.) окончила исторический факультет МГУ и спустя год оканчивает ВГИК (мастерская Мирошниченко С. В.) по специальности «режиссёр неигрового кино».

Дочь Дарья (род. 1993 г.) учится во ВГИКе на художественном факультете по специальности «художник-мультипликатор».

Творческая деятельность 
Дебютировала как поэт. Печаталась в журналах «Сельская молодёжь», «Юность», «Истоки», альманахе «Молодые голоса».

Автор детективных и исторических романов. Первая же её книга «Кровь нерожденных» (1996) принесла широкую известность. Её книги переведены на немецкий, французский, китайский, датский, испанский, польский и венгерский языки.

Свой литературный псевдоним выбрала по имени младшей дочери Даша (Дашкова) и производную от своей фамилии (Полина). Иногда представляется как Дашкова Полина Викторовна.

Книги 
 Кровь нерождённых (1996)
 Место под солнцем (1999)
 Золотой песок (1999)
 Эфирное время (2000)
 Чеченская марионетка, или Продажные твари (2000)
 Питомник (2000)
 Образ врага (2000)
 Лёгкие шаги безумия (2000)
 Никто не заплачет (1998)
 Чувство реальности (2002)
 Херувим (2003)
 Качели (2003)
 Приз (2004)
 Игра во мнения (2006)
 Вечная ночь (2006)
 Источник счастья (2007)
 Источник счастья. Книга 2. Misterium Tremendum. Тайна, приводящая в трепет (2008)
 Источник счастья. Книга 3. Небо над бездной (2009)
 Точка невозврата (2010)
 Пакт (2012)
 Соотношение сил (2014)
Горлов тупик (2019)

Экранизации 
 «Место под солнцем», сериал, 2004

Режиссёр: Али Хамраев

В ролях: Анастасия Волочкова, Людмила Чурсина, Александр Лазарев, Ия Саввина

 «Херувим», сериал, 2005

Режиссёр: Николай Гейко

В ролях: Ирина Купченко, Александр Ефимов, Мария Порошина

Примечания

Ссылки 

 Сайт писательницы
 Биография
 Дашкова
 Полина Дашкова
 Интервью с Полиной Дашковой
 
 Интервью с Полиной Дашковой (2010)

Авторы детективной прозы
Персоналии по алфавиту
Писатели России XX века
Литераторы, известные под псевдонимами
Родившиеся в Москве
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького